Czekalski (forma żeńska: Czekalska; liczba mnoga: Czekalscy) – polskie nazwisko. Najwięcej osób noszących to nazwisko zamieszkuje w Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Pabianicach, Łęczycy i w Poznaniu. Liczne przypadki występowania tego nazwiska w USA (zwłaszcza stan Pensylwania), a także w brazylijskiej Paranie.

Forma męska
 Adam Czekalski (1902-1959) – dziennikarz i literat, członek PPS, żołnierz AK.
 Andrzej Czekalski (ur. 1930) – reżyser, scenarzysta i autor tekstów piosenek.
 Apolinary Antoni Czekalski (1864-1906) – prawnik, literat, działacz społeczny.
 Eustachy Czekalski (1885-1970) – pisarz, dziennikarz, krytyk i tłumacz.
 Józef Czekalski (1895-1976) – geograf, geolog, harcmistrz.
 Józef Bolesław Czekalski (1933-1981) – górnik, ofiara pacyfikacji w KWK Wujek.
 Marek Czekalski (ur. 1953) – polityk, prezydent Łodzi 1994-1998.
 Mieczysław Czekalski (ur. 1941) – profesor nauk rolniczych, dendrolog.
 Paweł Czekalski – pieśniarz i poeta.
 Rafał Czekalski (ur. 1970) – pedagog i filozof.
 Ryszard Czekalski (ur. 1962) – ksiądz katolicki, teolog.
 Stanisław Czekalski (ur. 1939) – profesor nauk medycznych, nefrolog.
 Stanisław Czekalski (ur. 1967) – historyk sztuki.
 Zbigniew Czekalski (ur. 1948) – działacz NSZZ "Solidarność", w 1981 członek Prezydium Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność” Śląska i Zagłębia.

Forma żeńska
 Ewa Czekalska (ur. 1938) – polska aktorka.
 Magdalena Czekalska (ur. 1983) – poetka.
 Maria Czekalska – kostiumograf.
 Renata Czekalska (ur. 1966) – indolog, specjalistka w zakresie literatury hindi.
 Tatiana Czekalska (ur. 1966) – fotografik i rzeźbiarka.

Zobacz też
 Cękalski

Linki zewnętrzne 
 Skala występowania nazwiska w Polsce

Polskie nazwiska